Сезон 1975-76 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 45-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Торіно», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 7-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1975-76 Серії A став гравець клубу-чемпіона «Торіно» Паоло Пулічі, який відзначився 21 забитим голом.

Чемпіони 
Футболісти «Торіно», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Лучано Кастелліні
 Нелло Сантін
 Роберто Сальвадорі
 Патриціо Сала
 Роберто Моцціні
 Вітторіо Капорале
 Клаудіо Сала
 Еральдо Печчі
 Франческо Граціані
 Ренато Дзаккареллі
 Паоло Пулічі
 Тренер: Луїджі Радіче

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1975—1976 на RSSSF  

1975-76
1975 у футболі
1976 у футболі
1975 в італійському спорті
1976 в італійському спорті